Teodora Cantacuzè (esposa d'Aleix III)
 Teodora Cantacuzè (esposa d'Aleix IV de Trebisonda)
 Teodora Cantacuzè (esposa d'Orhan)

Vegeu també 
 Cantacuzè